Фёдор Мищенко:
 Мищенко, Фёдор Герасимович (1848—1906) — русский историк античности, профессор, член-корреспондент Петербургской АН.
 Мищенко, Фёдор Иванович (1874—1933) — профессор Киевской духовной академии по кафедре церковного права, магистр богословия, академик ВУАН.